Александр Иванович Мильчаков (1903—1973) — советский комсомольский, партийный и хозяйственный деятель. В 1938 году был репрессирован.

Биография 
Родился в Вятке в семье железнодорожника, в 1918 вступил в Социалистический союз рабочей молодёжи и стал депутатом Совета рабочих, солдат и крестьян, в 1919 вступил в РКП(б).

С 1919 — на комсомольской работе в Перми, Верхнеуральске, в 1920 возглавлял Сиббюро ЦК РКСМ. В 1921—1925 член ЦК РКСМ, секретарь Юго-Восточного бюро ЦК, член бюро и заведующий отделом ЦК РКСМ. Был самым молодым делегатом I съезда Советов ССР в 1922. С 1925 — секретарь ЦК РКСМ, член Президиума Исполкома КИМ. В 1927—1928 — первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины, в 1928—1929 — ЦК ВЛКСМ.

В 1931 заведующий сектором партийного строительства ЦК ВКП(б). В 1932—1938 на руководящей работе в золотопромышленности, где прошёл путь от директора Забайкальского предприятия «Балейзолото» до начальника главного управления «Союззолото».

Делегат 12—17-го съездов РКП(б) — ВКП(б), делегат 2—9-го съездов комсомола, 5-го конгресса Коминтерна, 3—5-го конгрессов КИМ. Член Центральной контрольной комиссии ВКП(б) (1925—1934). Кандидат в члены ЦИК СССР.

Репрессирован в 1938, более 16 лет находился в заключении сначала в Норильском, а затем в Магаданском лагерях. В 1954 был реабилитирован одним из первых и восстановлен в партии со стажем с 1919 года.

С 1956 — персональный пенсионер. Автор воспоминаний о комсомольском движении в СССР. Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Память 

А. И. Мильчаков похоронен на  в Москве.

В честь А. И. Мильчакова были названы улицы в Перми, Ростове-на-Дону, Киеве (с 1977 по 2016 гг.).

Упоминается в книге Евгении Гинзбург «Крутой маршрут».

Семья 
 Сын Александр Мильчаков (1931—2004) — журналист, правозащитник.
 Старший брат Алексей Мильчаков (1900—1966) — русский поэт, писатель, редактор.

Примечания

Литература 
 
 Мильчаков А. И. На «золотом» фронте //

Ссылки 
 http://ez.chita.ru/encycl/person/?id=3627
 http://bessmertnybarak.ru/Milchakov_Aleksandr_Ivanovich/

Первые секретари ЦК ВЛКСМ
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Кандидаты в члены ЦИК СССР
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Делегаты I Всесоюзного съезда Советов
Первые секретари ЦК ЛКСМ Украины
Репрессированные по делу «Литературной группы»
Заключённые Норильлага
Реабилитированные в СССР